Зурара — многозначное слово.
 Зурара, Гомиш Ианиш ди — португальский историограф.
 Зурара () — арабское имя.
 Зурара ибн Айун — известный передатчик шиитских хадисов.
 Асад ибн Зурара — ансар.

Арабские имена